Лесные Дары — остановочный пункт на Большом кольце Московской железной дороги на электрифицированном участке Яганово — Воскресенск. Расположена на окраине деревни Зевалово городского округа Ступино Московской области.

Общие сведения 
Участок Жилёво — Воскресенск Большого железнодорожного кольца введён в постоянную эксплуатацию в 1940 году. Пассажирская платформа на перегоне Мякинино — Непецино данного участка Большого кольца возле деревни Зевалово была сооружена в 1951 году и первоначально именовалась Остановочный пункт 37 километр — по расстоянию от узловой станции Жилёво. В 1966 году была произведена электрификация перегона Мякинино — Непецино постоянным током напряжением 3 кВ в составе 69-километрового участка Воскресенск — Жилёво. В 1968 году Остановочный пункт 37 километр был переименован и получил своё современное название. В конце 1990-х годов путевое развитие в Мякинине было ликвидировано, вследствие чего платформа Лесные Дары оказалась на двухпутном перегоне Яганово — Непецино.

Остановочный пункт оснащён двумя низкими прямыми боковыми укороченными посадочными платформами длиной ≈50 метров каждая. Платформы расположены друг напротив друга, однако не симметрично — платформа «на Яганово» смещена вдоль путей на юг (в сторону Яганово) на расстояние ≈10 метров относительно платформы «на Воскресенск». Имеется электрическое освещение. Перил платформы не имеют. На расстоянии ≈10 метров к северу от платформы «на Воскресенск» расположен нерегулируемый железнодорожный переезд на автодороге, связывающей дуг с другом расположенные по обеим сторонам железной дороги части деревни Зевалово. От платформы «на Яганово» до переезда ≈20 метров. Пешеходного настила между платформами не имеется, для перехода людей через железнодорожные пути может использоваться обочина переезда. Большая часть деревни Зевалово расположена к западу от железной дороги.

В 3-х километрах к западу от Лесных Даров расположено село Городня, в котором находится действующая Церковь Воскресения Христова с приделами Иоанна Милостивого и Кирилла Белоезерского.

Движение электропоездов 
На платформе Лесные Дары имеют остановку все курсирующие на данном участке Большого кольца Московской железной дороги электропоезда. По состоянию на март 2018 года это: 1 пара электропоездов, курсирующих на линии Михнево — Яганово — Воскресенск — Куровская, и 2 пары электропоездов, курсирующих на линии Жилёво — Яганово — Воскресенск — Куровская. Среднее время в пути электропоезда от платформы Лесные Дары до станции Жилёво — 1 час 5 минут, до станции Михнево — 50 минут, до Воскресенска — 43 минуты.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Лесные Дары на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Лесные Дары на osm.sbin.ru
 Остановочный пункт Лесные Дары в официальном справочнике АО РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Лесные Дары на tr4.info
 Остановочный пункт Лесные Дары на карте железных дорог России и СНГ.
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Платформа Лесные Дары на Викимапии.
 Остановочный пункт Лесные Дары на топографической карте масштаба 1:200000 издания 1984 года по состоянию местности на 1979-82 годы.
 Остановочный пункт Лесные Дары на топографической карте масштаба 1:100000 издания 1984 года по состоянию местности на 1982 год.

Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Ступино